Нони́то Донэйр (; ; род. 16 ноября 1982, Тагбиларан, Филиппины) — филиппинский боксёр-профессионал, выступающий в легчайшей, во второй легчайшей и полулёгкой весовых категориях.

Среди профессионалов одиннадцатикратный чемпион мира в пяти весовых категориях. Бывший чемпион мира по версиям WBC (2021—2022), WBA  (2018—2019), WBC (2011) и WBO (2011) в легчайшем весе. Бывший супер-чемпион мира по версии WBA  (2014) в полулёгком весе. Бывший чемпион мира по версиям WBO (2012—2013, 2015—2016) и IBF (2012) во 2-м легчайшем весе.
Бывший временный чемпион мира по версии WBA (2009—2010) во 2-м наилегчайшем весе.
Бывший чемпион мира по версиям IBF (2007—2009) и IBO (2007—2009) в наилегчайшем весе.

Любительская карьера 
На любительском ринге провёл 76 поединков, из них 68 выиграл.

В 1998 году стал серебряным призёром национального чемпионата в весовой категории до 90 фунтов.

В 1999 году выиграл юношеские Олимпийские игры. Победил мексиканца Мануэля Переса (5-0), американца Дата Нгуена, и в финале победил американца Джеймса Киркленда (3-2).

Так же на любительском ринге побеждал Рауля Мартинеса, и проиграл Брайану Вилорие.

Профессиональная карьера 
Дебютировал в феврале 2001 года. Первые несколько лет выступал в разных весовых категориях в диапазоне 41-55 кг.

Во 2-м бою проиграл по очкам малоизвестному боксёру Росендо Санчесу.

1 сентября 2002 года в пятом поединке на профессиональном ринге, завоевал титул чемпиона Азии по версии WBO, но сам пояс Донэйру не вручили.

В ноябре 2005 года Нонито победил по очкам опытного колумбийского боксёра, Илидо Хулио (35-6-1).

20 января 2006 года Донэйр раздельным решением судей победил боксёра из Армении Карена Арутюняна, и завоевал титул Северной Америки по версии NABF во втором наилегчайшем весе.

7 сентября 2006 года защитил титул в бою с мексиканцем Оскаром Андраде.

Наилегчайший вес 
в 2007 году спустился в наилегчайший вес для чемпионского поединка с непобеждённым боксёром из Армении, Виком Дарчиняном.

Чемпионский бой против Вика Дарчиняна 
В июле 2007 года встретился с непобеждённым чемпионом мира в наилегчайшей весовой категории по версии IBF Вахтангом Дарчиняном. Перед боем на официальном сайте Вика Дарчиняна было написано: «Нонито Донэйр, младший брат Гленна Донэйра, готов доказать, что он балерун, как и его брат, а не боксёр. Приходите посмотреть как Дарчинян заставит Нонито Донэйра танцевать»(). В середине 5-го раунда Донэйр сильным левым встречным хуком попал армянину в челюсть, и тот сразу же упал. Дарчинян впервые в своей карьере оказался на канвасе. Он попытался подняться, но его повело и он свалился на канаты. Нос Дарчиняна был разбит, а глаза выдавали его неадекватность. На ринг выбежал представитель угла армянина, желая остановить поединок. Рефери на секунду его опередил и сам остановил бой. Поединок получил статусы «апсет года» и «нокаут года» по версии журнала «Ринг».

Бой с Луисом Мальдонадо 
В декабре 2007 года Нонито Донэйр проводил 1-ю защиту титула WBC в наилегчайшем весе против известного контендера мексиканца Луиса Мальдонадо. В бою Мальдонадо получил рассечение над правым глазом, которое к концу бою стало обильно кровоточить. В конце 7-го раунда Донэйр провёл двойку в голову противника. Мексиканца повело. Донэйр бросился добивать и провёл ещё пару ударов, а потом пробил мощный левый крюк в голову. Мальдонадо упал. Он встал на счёт 4. Сразу же после отчёта нокдауна прозвучал гонг. В начале 8-го раунда Донэйр зажал противника у канатов и обрушил на него град ударов. Мексиканец пропустив значительную их часть сумел выбраться из-под обстрела. Однако в середине раунда Донэйр вновь запер Мальдонадо, на этот раз в углу. Филиппинец провёл ряд ударов. После мощного левого хука в челюсть рефери остановил бой, и зафиксировал технический нокаут.

Бой с Морути Мталане 
В ноябре 2008 года Донэйр вышел на бой против южноафриканца Морути Мталане. Бой был равным. В середине 6-го раунда Донэйр указал рефери на правую бровь противника. Джо Кортес приостановил бой и отвёл Мталане к врачу. Доктор осмотрел рану и посоветовал прекратить бой. Рефери прекратил поединок. Публика встретила решение недовольным гулом. Поединок проходил в рамках шоу, организованного телеканалом Top Rank, главным событием которого был 2-й бой Хулио Сесар Чавес (младший) — Мэтт Ванда.

В марте 2009 Донэйр победил Рауля Мартинеса

Второй наилегчайший вес 
В августе 2009 года Нонито победил по очкам Рафаэля Консепсьона и стал временным чемпионом мира по версии WBA.

13 февраля 2010 года в Лас-Вегасе Донэйр нокаутировал бывшего чемпиона мира Мануэля Варгаса. 10 июля в защите титула временного чемпиона мира, Донэйр нокаутировал Эрнана Маркеса.

Легчайший вес

Чемпионский бой с Владимиром Сидоренко 
В декабре 2010 года Донэйр встретился с бывшим чемпионом мира Владимиром Сидоренко. В конце первого раунда филиппинец мощным правым боковым отправил украинца на настил. Сидоренко сразу поднялся. Он шатался, но рефери позволил продолжить поединок. От дальнейшей атаки Донэйра его спас гонг. В третьем рауде, после левого хука Донэйра Сидоренко опять оказался в нокдауне. В четвёртом раунде Донэйр продолжал избивать Сидоренко, и после очередного нокдауна судья остановил бой. Сидоренко не стал оспаривать это решение.

Бой с Фернандо Монтиелем 
В феврале 2011 года Донэйр вышел на бой против сильного мексиканского панчера, чемпиона WBC и WBO в легчайшем весе Фернандо Монтиеля. Первый раунд остался за более точным Донэйром, которому удалось пару раз зацепить Монтиеля левым хуком. В середине второго раунда Донэйр нанёс мощнейший левый боковой в голову, который отправил Монтиеля на настил. Мексиканец с трудом поднялся. Рефери разрешил продолжить бой. Донэйр пошёл на добивание, и судья остановил бой. Бой получил статус «нокаут года» по версии журнала «Ринг».

В конце 2011 года Донэйр в одностороннем бою победил не имеющего поражений перспективного аргентинца Омара Норваеса.

Второй легчайший вес

Бой с Вильфредо Васкесом-младшим 
Первый бой в новой для себя категории Донэйр провёл с бывшим чемпионом мира Вильфредо Васкесом-младшим 4 февраля 2012 года. Васкес, учитывая опыт предыдущих соперников филиппинца, не полез в открытый бой. С первого раунда преимуществом владел Донэйр. Васкес изредка огрызался. В девятом раунде Донэйру удалось послать пуэрториканца в нокдаун. Несмотря на преимущество Донэйра, мнения судей разделились. Двое отдали победу Донэйру со счётом 117—110, третий посчитал, что победил Васкес 115—112.

Объединительный бой с Джеффри Матебулой 
В июле 2012 года Донэйр встретился в объединительном бою с юарцем Джеффри Матебулой. Начало боя было равным. Донэйр работал первым номером, Матебула бегал и отстреливался. В конце четвёртого раунда Донэйр левым боковым в челюсть отправил юарца в тяжёлый нокдаун. Он поднялся, но был явно потрясён. От нокаута его спас гонг. В дальнейшем Матебула выровнял бой, но Донэйр выиграл концовку и победил.

13 октября Нонито Донэйр вышел на ринг против чемпиона мира по версии WBC, Тосиаки Нисиоки, но Нисиока до Донэйра год не выходил на ринг, и был лишён титула, но в поединке разыгрывался помимо титула Донэйра, WBO, вакантный брильянтовый титул WBC и The Ring. Донэйр за несколько часов до поединка с Тосиаки Нисиокой отказался от титула IBF, для экономии денег, чтоб не платить за санкцию титула IBF. Донэйр дважды отправлял Нисиоку в нокдаун, и в 9-м раунде рефери прекратил бой зафиксировав победу Донэйра техническим нокаутом.

В декабре 2012 года Донэйр в третьем раунде нокаутировал Хорхе Арсе.

Объединительный бой с Гильермо Ригондо 
13 апреля 2013 года Нонито Донэйр встретился с непобеждённым кубинским боксёром, Гильермо Ригондо. Донэйр провёл на профессиональном ринге почти втрое больше боёв и считался фаворитом. Несмотря на прогнозы, Ригондо оказался быстрее и точнее филиппинца. В начале первого раунда Ригондо левым боковым пошатнул Донэйра. Первые раунды прошли под контролем Ригондо. Донэйр шёл вперёд, но благодаря отличной работе ног и умелой защите, кубинец легко ускользал от атак филиппинца. Середина боя прошла в менее активном темпе, но преимущество Ригондо не вызывало сомнений. Донэйр выглядел зажатым и неготовым к такому рисунку боя. Пытаясь поймать Ригондо одним ударом, он раз за разом натыкался на серии кубинца. В десятом раунде, при выходе из клинча Донэйр левым боковым отправил Ригондо в нокдаун. Кубинец сразу же поднялся. Донэйр пошёл вперёд, но попасть по Ригондо он не смог. В 11-м раунде Донэйр был более активным, чем предыдущих, но потрясти кубинца ему не удалось. К последнему раунду у Донэйр образовалась гематома под правым глазом. Последний раунд Ригондо выиграл довольно легко. По итогам 12-ти раундов судьи единогласным решением отдали победу Гильермо Ригондо.

Бой с Сезаром Хуаресом 
11 декабря 2015 года в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO победил единогласным решением судей мексиканца Сезара Хуареса и завоевал титул которым владел ранее.

Полулёгкий вес 
После поражения от Ригондо, Донэр поднялся в полулёгкую весовую категорию, и в ноябре 2013 года дал реванш своему первому из известных соперников, Вику Дарчиняну. Бой был очень зрелищным с обильным обменом ударов. Донэр так же как и Вик, много пропускал, но удары его были более жёсткими, и в 10-м раунде он всё же сумел добить и нокаутировать своего соперника. Донэр снова победил.

Чемпионский бой с Симпиве Ветьекой 
31 мая 2014 года в Макао, состоялся очередной чемпионский бой в карьере Донэра. Ему противостоял чемпион мира по версии WBA super, южноафриканец, Симпиве Ветьека (26-2). Бой был остановлен после четвёртого раунда, из-за сильного рассечения левого века Донэра, которое полностью закрыло глаз. В четвёртом раунде Донэр отправил Ветьеку на канвас. Счёт у всех трёх судей составил 39:36 в пользу Донэра, который победил в итоге техническим решением судей. В послематчевом интервью Донэр заявил что готов дать реванш Ветьеке.

Бой с Николасом Уолтерсом 
В октябре 2014 Уолтерсу удалось добиться встречи с супер-чемпионом WBA Нонито Донэйром. В день боя весы под Уолтерсом показали 138 фунтов (на 12,5 фунта больше чем на оф. взвешивании), под Донэйром 133 фунта. Гонорары боксёров составили Донэйр — 400тыс.$ , Уолтерс — 150 тыс. $. Поединок сложился напряжённо, но Уолтерс сумел и в этот раз добиться нокаута[1].

Бой с Уильямом Прадо

Чемпионский бой с Сезаром Хуаресом

Бой с Джесси Магдалено

Снова Легчайший вес

Участие в турнире World Boxing Super Series 
Летом 2018 года было объявлено, что Нонито Донэр примет участие во 2-м сезоне Всемирной боксёрской суперсерии.

Чемпионский бой с Райаном Барнеттом 
3 ноября 2018 года состоялся четвертьфинал World Boxing Super Series, где он досрочно победил небитого британца  (19-0) и завоевал титул суперчемпиона мира по версии WBA и вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond в легчайшем весе.

Чемпионский бой с Нордином Убаали 
29 мая 2021 года досрочно победил нокаутом в 4-м раунде небитого француза Нордина Убаали (17-0), и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC (3-я защита Убаали) в легчайшем весе.

Статистика профессиональных боёв

Титулы

Мировые титулы

Наилегчайший вес (до 50,8 кг)

Второй наилегчайший вес (до 52,16 кг)

Легчайший вес (до 53,53 кг)

Второй легчайший вес (до 55,23 кг)

Полулёгкий вес (до 57,15 кг)

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях
 Список чемпионов мира по боксу в полулёгком весе
 Список чемпионов мира по боксу во втором легчайшем весе
 Список чемпионов мира по боксу в легчайшем весе
 Список чемпионов мира по боксу во втором наилегчайшем весе
 Список чемпионов мира по боксу в наилегчайшем весе

Примечания

Ссылки 

 
 Нонито Донэйр  — страница на сайте vRINGe.com
 Нонито Донэйр  — страница на сайте Ringside24.com
 Новости о Нонито Донэре  на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры Филиппин
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета